Charles Hugot (1857-1921), auteur dramatique français ;
Charles Hugot (1815-1886), peintre français.

Homonymie